El Arenal – comune spagnolo
 El Arenal – comune messicano dello stato di Hidalgo
 El Arenal – comune messicano dello stato di Jalisco